Northbrook − wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Northbrook − jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Nortbruk (Northbrook) − rosyjska wyspa